Geografia de Cabo Verde

 Calheta (Cabo Verde) — aldeia de Cabo Verde
 Calheta de São Miguel — vila de Cabo Verde

Geografia de Portugal
 Calheta (Açores) — município e vila dos Açores
 Calheta (freguesia dos Açores) — freguesia do concelho da Calheta, Açores
 Calheta (Madeira) — município e vila da Madeira
 Calheta (freguesia da Madeira) — freguesia do concelho da Calheta, Madeira
 Calheta de Nesquim — freguesia do concelho da Lajes do Pico
 Calhetas — freguesia no concelho da Ribeira Grande
 Arco da Calheta — freguesia no concelho da Calheta (Madeira)
 Estreito da Calheta — freguesia no concelho da Calheta (Madeira)
 Calheta do Lagador — reentrância costeira localizada na freguesia dos Biscoitos, concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira

Desambiguações de topônimos